A magyar labdarúgó-bajnokság első osztályának 2021–2022-es szezonja a 120. magyar labdarúgó-bajnokság. A bajnokság 2021. július 30-án kezdődött és 2022. május 15-én ért véget. A bajnokságban bevezetésre került a VAR rendszer.

Csapatváltozások a 2020–2021-es szezonhoz képest 
Kiesett a másodosztályba
Diósgyőri VTK (a 2020–2021-es NB I 11. helyezettje)
Budafoki MTE (a 2020–2021-es NB I 12. helyezettje)

Feljutottak az első osztályba
Debreceni VSC
Gyirmót FC Győr

Résztvevő csapatok

Résztvevők és stadionjaik

Csapatok adatai

Vezetőedző-váltások

Csapatok száma megyénkénti bontásban

A bajnokság végeredménye

Mérkőzések összesített tabellája

(CV): Bajnoki címvédő csapat; (B): Bajnokcsapat; (Ú): Újonc csapat; (KGY): Kupagyőztes;
Forma: Az első helyen az adott csapat legutóbbi mérkőzésének kimenetele látható, míg balról az 5. helyen az 5 mérkőzéssel ezelőtti összecsapás kimenetele.

Bajnokságot vezető csapatok nevei, fordulónkénti bontásban

Góllövőlista
A táblázatban a legalább 4 gólt szerző játékosokat tüntettük fel.
Utolsó frissítés: 2022.05.15.
Forrás: 

A sötétszürkével jelzett játékos(ok) már nem az OTP Bank Liga játékosa(i)

Díjak

A hónap legjobbjai

Egyéni díjazottak

Bemutatkozik a VAR az OTP Bank Ligában
Az elsőosztályú bajnokság 2021–2022-es szezonjától Magyarországon is működik a VAR-rendszer. Az MLSZ 2019 augusztusában kezdte el a VAR-projekt megvalósítását. Az NB I-ben szereplő csapatok stadionjait technikailag alkalmassá tették a VAR fogadására, és a bajnoki rajtra a VAR-rendszer használatára kiválasztott játékvezetők felkészítése is befejeződött. A VAR-buszokban hárman ülnek: a videóbíró, a videóbíró-asszisztens, valamint a visszajátszás-kezelő operátor. A VAR a szezonrajttól négy típusú, a mérkőzést befolyásoló döntés meghozatalában segíti a játékvezetőket az OTP Bank Ligában: gólok, büntetők, közvetlen piros lapok, hibás azonosítás esetén. A lesek esetében, vagy amikor kérdéses, hogy egy szabálytalanság a büntetőterületen belül vagy kívül történt, közvetlenül a VAR tesz javasaltot a játékvezetőnek, ilyen esetekben nem lesz szükség a játékvezető újabb felülvizsgálatára.

Eredmények

1–22. forduló

23–33. forduló

Mérkőzések 
Az MLSZ 2021. június 16-án közzétette a menetrendet. A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyitható/csukható.

Helyezések fordulónként 
  

A Ø jellel jelölt fordulókban jelzett sorrend az elhalasztott mérkőzés(ek) miatt nem feltétlenül a valós állást mutatja.
Forrás:

Gólok és büntetőlapok fordulónként 
Forrás:

Nézőszámok 
Minden csapat legalacsonyabb nézőszámú mérkőzését dőlttel, míg a legnézettebbet vastaggal jelöltük.
A teljes bajnoki szezon legalacsonyabb nézőszámú mérkőzését kék színnel, míg a legnézettebb nézőszámú mérkőzését piros színnel jelöltük.

1–22. forduló 
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2022. február 27.
Az 1–22. fordulók legalacsonyabb és legnézettebb nézőszámú mérkőzését aláhúzással jelöltük.

*Becsült adat

23–33. forduló 
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2022. május 15.
A 23–33. fordulók legalacsonyabb és legnézettebb nézőszámú mérkőzését aláhúzással jelöltük.

*Becsült adat

Nemzetközi kupaszereplés

Eredmények 
Az eredmények minden esetben a magyar csapatok szemszögéből értendőek.(o) – otthon játszott, (i) – idegenben játszott mérkőzés, h.u. – hosszabbítás után, t: – tizenegyesekkel

UEFA-együttható 
A szezon során a magyar klubcsapatok az alábbi eredményeket érték el:

Jegyzetek

Források 

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 1